Grabica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Grabica, un village du powiat de Łask
 Grabica, un village du powiat de Piotrków
 Grabica, une gmina du powiat de Piotrków